Luuka (stad), stad in Oeganda
 Luuka (district), district in Oeganda
 Koninkrijk Luuka, historisch land in Oost-Afrika
 Luukarivier, rivier in Zweden